Удеревка — название населённых пунктов:

Россия 
 Удеревка — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Удерёвка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Удеревка — деревня, вошедшая в начале XX века в состав более крупного населённого пункта — села Мухоудеровки Алексеевского района Белгородской области.

См. также 
 Удеревка Вторая — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Удеревка Первая — деревня в Колпнянском районе Орловской области.